Richmond (KwaZulu-Natal) — município da província de KwaZulu-Natal

 Richmond (Tasmânia) — localidade da Tasmânia

 Richmond (Colúmbia Britânica) — cidade da província da Colúmbia Britânica
 Richmond (Quebec) — localidade da província de Quebec

 Richmond (Califórnia) —  cidade da Califórnia
 Richmond (Indiana) — cidade de Indiana
 Richmond (Rhode Island) — vila de Rhode Island
 Richmond (Virgínia) — cidade independente da Virgínia
 Richmond West — na Flórida

 Richmond (North Yorkshire) (origem do nome) — paróquia civil do condado de North Yorkshire
 Richmond upon Thames — ''boroughs da Grande Londres

Ver também
 Condado de Richmond
 Richmond Heights

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas